Lamio puede referirse a:

 el nombre común de la planta Lamium album; o
 el nombre común de la planta Lamium amplexicaule.